Burg Reifenberg ist der Name folgender Bauwerke:

 Burg Reifenberg (Oberreifenberg), Burgruine bei dem Ortsteil Oberreifenberg der Gemeinde Schmitten im Taunus, Hessen
 Burg Reifenberg (Talheim), abgegangene Burg bei Talheim, Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg
 Burgstall Reifenberg, abgegangene Burg bei dem Ortsteil Reifenberg der Gemeinde Weilersbach, Landkreis Forchheim, Bayern